Ultimate++ (také známý jako U++ a UPP) – cross-platform nástroje pro vývoj softwaru v programovacím jazyce C++. Účelem U++ je snížit složitost typických desktopových aplikací kvůli těžkému použití vlastností C++.

Projekt vypracoval od roku 1999, jádro Ultimate + + spojí české programátory(?).

Toolkity
Vývojová prostředí
Software pod licencí BSD